Skråtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skråtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Skråtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland, 702940-161584), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Skråtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland, 703016-161503), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Skråtjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (18,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn